Monkey Ball (モンキーボール, Monkī Bōru) est un jeu vidéo de plates-formes développé par Amusement Vision et édité par Sega, sorti en 2001 sur borne d'arcade.

C'est le premier jeu de la franchise Super Monkey Ball.

Notes et références 

Jeu d'arcade